Piłkarski turniej Azteca 2000 – turniej towarzyski Azteca 2000 odbył się w 1985 roku. Wszystkie mecze rozgrywano w Meksyku. W turnieju uczestniczyły zespoły: gospodarzy, Anglii i RFN.

Mecze 

Mecz Meksyk–Anglia odbył się także w ramach turnieju Copa Ciudad de Mexico 1985.

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Azteca 2000 został zespół Meksyku.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Meksyku
1985 w piłce nożnej
1985 w Meksyku